In Too Deep:

 «In Too Deep» — Пісня Тіяни Богічевич для конкурсу Євробачення 2017.
 «In Too Deep» — пісня канадського панк-рок гурту Sum 41 (2001).
 «In Too Deep» — пісня британського гурту Dead or Alive (1985).